Судоргин — фамилия.

Известные носители:

 Судоргин, Андрей Павлович (1905—1957) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старшина.
 Судоргин, Николай Сергеевич (1964—2020) — российский учёный, историк государства и права, кандидат исторических наук, доцент.